

Architetture religiose

Arte 

 San Lorenzo – dipinto di Bernardo Daddi
 San Lorenzo – dipinto attribuito a  Giotto

Geografia

Fiumi e specchi d'acqua 
 Golfo di San Lorenzo – golfo del Canada
 San Lorenzo – fiume del Canada
 San Lorenzo – fiume della California
 San Lorenzo – fiume del Messico

Località

Argentina 
 San Lorenzo – comune della provincia di Santa Fe, nel dipartimento omonimo
 San Lorenzo – comune della provincia di Corrientes, nel dipartimento di Saladas
 San Lorenzo – comune della provincia di Córdoba, nel dipartimento di San Alberto

Bolivia 
 San Lorenzo – comune boliviano del dipartimento di Pando
 San Lorenzo – comune boliviano del dipartimento di Tarija

Colombia 
 San Lorenzo – comune del dipartimento di Nariño

Costa Rica 
 San Lorenzo – distretto del cantone di Tarrazú

Croazia 
 San Lorenzo – antico nome italiano del comune di Lovreć, nella Regione spalatino-dalmata

Ecuador 
 San Lorenzo – capoluogo del cantone di San Lorenzo, nella provincia di Esmeraldas

El Salvador 
 San Lorenzo – comune di El Salvador, del dipartimento di Ahuachapán
San Lorenzo – comune di El Salvador, del dipartimento di San Vicente

Filippine 
 San Lorenzo – municipalità delle Filippine nella Provincia di Guimaras
 San Lorenzo Ruiz – municipalità delle Filippine nella Provincia di Camarines Norte

Francia 
 San Lorenzo – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica

Guatemala 
 San Lorenzo – comune del dipartimento di San Marcos
 San Lorenzo – comune del dipartimento di Suchitepéquez

Honduras 
 San Lorenzo – comune del dipartimento di Valle

Italia 
San Lorenzo (Castrum Sanctii Laurentii) – Antico nome del comune di Amaseno (FR).
San Lorenzo – comune nella città metropolitana di Reggio Calabria
San Lorenzo al Mare – comune in provincia di Imperia
 San Lorenzo Bellizzi – comune in provincia di Cosenza
 San Lorenzo del Vallo – comune in provincia di Cosenza
 San Lorenzo di Sebato – comune in provincia di Bolzano
 San Lorenzo in Banale – comune in provincia di Trento
 San Lorenzo in Campo – comune in provincia di Pesaro e Urbino
 San Lorenzo Isontino – comune in provincia di Gorizia
 San Lorenzo Maggiore – comune in provincia di Benevento
 San Lorenzo Nuovo – comune in provincia di Viterbo
 San Lorenzello – comune in provincia di Benevento
Borgo San Lorenzo – comune nella città metropolitana di Firenze
Poggio San Lorenzo – comune nella città metropolitana di Roma Capitale
San Lorenzo – quartiere storico di Firenze
San Lorenzo – quartiere popolare di Napoli
San Lorenzo – quartiere storico di Roma
San Lorenzo – frazione di Arcidosso in provincia di Grosseto
San Lorenzo – l'unica frazione di Valvasone Arzene in provincia di Pordenone
San Lorenzo - frazione di Santo Stefano Roero
San Lorenzo – frazione di Lettere nella città metropolitana di Napoli
San Lorenzo – frazione di Parabiago nella città metropolitana di Milano
San Lorenzo – frazione di Vittorio Veneto in provincia di Treviso
San Lorenzo alle Corti – frazione di Cascina in provincia di Pisa
San Lorenzo – frazione di Castellucchio in provincia di Mantova
San Lorenzo – frazione di Collalto Sabino in provincia di Rieti
San Lorenzo Aroldo – l'unica frazione di Solarolo Rainerio in provincia di Cremona
San Lorenzo Guazzone – frazione di Piadena in provincia di Cremona
San Lorenzo Mondinari – frazione di Cella Dati in provincia di Cremona
San Lorenzo de' Picenardi – frazione di Torre de' Picenardi in provincia di Cremona
San Lorenzo in Correggiano – frazione di Rimini
San Lorenzo – frazione di San Dorligo della Valle in provincia di Trieste
San Lorenzo – frazione di Monteleone d'Orvieto in provincia di Terni
San Lorenzo – frazione di Fiumicello Villa Vicentina in provincia di Udine
San Lorenzo – l'unica frazione di Valenzano nella città metropolitana di Bari
 Borgo San Lorenzo – frazione di Loro Piceno in provincia di Macerata
 Borgo San Lorenzo – frazione di Casaluce in provincia di Caserta
San Lorenzo – frazione di Campi Bisenzio nella città metropolitana di Firenze
San Lorenzo – frazione di Osilo in provincia di Sassari
San Lorenzo – frazione di Sant'Egidio del Monte Albino
Tor San Lorenzo – zona di Roma
San Lorenzo – quarantaquattresima unità di primo livello di Palermo

Malta 
 San Lorenzo – località di Malta sita nell'isola di Gozo

Nicaragua 
 San Lorenzo – comune nel dipartimento di Boaco

Panama 
 San Lorenzo – comune nel distretto di San Lorenzo

Paraguay 
 San Lorenzo – città del dipartimento Central

Perù 
 San Lorenzo – città del Perù

Stati Uniti 
 San Lorenzo – CDP della California
San Lorenzo – CDP del Nuovo Messico
San Lorenzo – città di Porto Rico
San Lorenzo – area non incorporata del Nuovo Messico

Musica 
 San Lorenzo – brano musicale di Alfa
San Lorenzo – brano musicale di Francesco De Gregori
San Lorenzo – brano musicale di I Cani
 San Lorenzo – brano musicale del Pat Metheny Group

Santi 
 San Lorenzo (†258) – arcidiacono, martire, celebrato il 10 agosto
 San Lorenzo di Novara (†397) – catechista, martire con i suoi allievi bambini, celebrato il 30 aprile
 San Lorenzo Maiorano (†545) – vescovo di Siponto, commemorato il 7 febbraio
 San Lorenzo Illuminatore (†576) – siriano, vescovo di Spoleto e fondatore dell'abbazia di Farfa, celebrato l'8 luglio
 San Lorenzo di Canterbury (†619) – secondo arcivescovo di Canterbury, commemorato il 3 febbraio
 San Lorenzo di Napoli (†716) – vescovo di Napoli
 San Lorenzo da Frazzanò (†1162) – monaco e sacerdote basiliano, patrono e concittadino di Frazzanò, festeggiato il 10 agosto (traslazione reliquie) 22 ottobre (nascita) e il 30 dicembre (morte)
 San Lorenzo O'Toole (†1180) – irlandese, abate agostiniano e vescovo di Dublino, celebrato il 14 novembre
 San Lorenzo Giustiniani (†1456) – primo patriarca di Venezia, celebrato l'8 gennaio e il 5 settembre
 San Lorenzo da Brindisi (†1619) – frate cappuccino e dottore della Chiesa, festeggiato il 21 luglio
 San Lorenzo Ruiz (†1637) – protomartire filippino, festeggiato il 28 settembre
 San Lorenzo Imbert (†1839) – vescovo francese, martire in Corea, celebrato il 20 settembre
 San Lorenzo di Hong (†1856) – sacerdote e martire vietnamita, celebrato il 27 aprile

Altro 
 Club Atlético San Lorenzo de Almagro – squadra di calcio
 Lacrime di San Lorenzo – il modo con cui comunemente vengono chiamate le Perseidi (stelle cadenti)
 San Lorenzo Tenochtitlán – sito archeologico, centro della civiltà degli Olmechi
 San Lorenzo – stazione della Metropolitana di Madrid
 Il prodigio del sangue di san Lorenzo martire, presso la chiesa di S. Maria Assunta ad Amaseno

Pagine correlate 
 Saint Lawrence
 Saint-Laurent
 Sankt Lorenz (disambigua)
 Sankt Lorenzen